Csehország
 Zlatá Olešnice, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Zlatá Olešnice, település a Trutnovi járásban